Новый мировой порядок (эпизод):
 «Новый мировой порядок» — эпизод из двух частей в мультсериале «Черепашки-ниндзя» (2003)
 «Новый мировой порядок» — первый эпизод мини-сериала «Сокол и Зимний солдат»
 «Новый мировой порядок» — третий эпизод видеоигры Batman: The Telltale Series